Монастырь Витовница () — монастырь Сербской Православной Церкви, возведённый в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Расположен в восточной части Сербии (Браничевская епархия), на правом берегу реки Витовницы, примерно в десяти километрах к востоку от городка Петровац-на-Млави.

Основание монастыря 

Монастырь основал сербский король Стефан Милутин Неманич в 1291 году после победы над болгарскими мятежниками Дрманом и Куделином, которые укрепились в местечке Ждрело, неподалёку от нынешнего монастыря Горняк.

Дрман и Куделин превратили Браничевскую область в своего рода разбойничье логово, из которого они совершали набеги на соседние области.

В честь победы над мятежниками св. Милутин выстроил свою задушбину – монастырь Витовницу.

В выпуске журнала «Старинар» Сербского археологического общества за 1888 год Михаило Ризнич пишет: «Король Милутин мог построить этот монастырь после боя с татарами в 1291 году. Тогда восстали против северного сербского короля, Милутинова брата Драгутина, двое мятежников в Ждрело в Браничевской области, Дрман и Куделин. Милутин собрал сильное войско и наголову разбил татар, так что воды Млавы окрасились кровью».

Монастырь в XVI веке 

Начиная с XVI века, монастырь достаточно часто упоминается как в сербских, так и в турецких источниках.

Согласно турецкой переписи от 1527 года, в монастыре жили двое монахов.

Турецкая перепись от 1537 года гласит, что в монастыре жили твое монахов и притом монастырь платил большой налог, по чему можно предположить, что его материальное положение было неплохим. Согласно турецкой переписи от 1578 года, в монастыре живут шестеро монахов.

Сохранилось известное Витовницкое Евангелие, датированное XVI веком.

Витовницкое Евангелие 

Витовницкое Евангелие – это рукописное Евангелие, написанное в монастыре Витовница в первой половине XVI века. Точно известно, что в 1557 году Евангелие было оправлено серебром с позолотой – работа известного мастера-златокузнеца того времени Вука Кондо, который оставил в верхней части оправы свою подпись.

Евангелие написано чёрными чернилами, особо важные места выделены золотой краской. Орнаменты и начальные буквы глав разрисованы золотой, синей, красной и зелёной красками, золотой краской проставлены и точки между предложениями. Переднюю крышку переплёта украшают изображения двунадесятых праздников, а заднюю крышку – изображение Успения Пресвятой Богородицы.

Спасаясь от турок в 1690 году, витовницкие монахи нашли приют в монастыре Бешеново (тогда это была территория Австро-Венгрии) и принесли туда Евангелие с собой.

Сегодня Витовницкое Евангелие хранится в Музее Сербской Православной Церкви в Белграде под инвентарным номером 355.

Монастырь в XVII веке 

Представление о жизни монастыря в XVII мы можем получить из записей в книгах Витовницы.

Некоторые из них, хранившиеся в Национальной библиотеке, погибли в огне во время Второй мировой войны. Одна из книг, написанная ранее 1620 года, находится в Киевской библиотеке. На ней написано: «сия книга была передана в дар монастырю Витовница иеромонаха Никифором».

После войны между Австро-Венгрией и Турцией Витовница, вероятнее всего, остаётся в запустении. Монахи уходят за Дунай, большинство их переселяется в монастырь Бешеново на Фрушскую Гору.

Из этого периода сохранилась так называемая Витовницкая чаша.

Витовницкая чаша 
Витовницкая чаша – это сосуд для раздавания прихожанам антидора, работа мастера Луки Куюнджича из Кюстендила, 1652 год.

Все лики и нимбы на чаше для антидора позолочены.

Сейчас она хранится в Музее Сербской Православной Церкви в Белграде.

Монастырь в XVIII веке 
В 1753 году была проведена перепись имущества монастыря Бешеново, и далее учёт предметов, принадлежащих монастырь Ветошница, вёлся отдельно, но в Витовницу братия не вернулась. Витовницкое имущество осталось в монастыре Бешеново до Второй мировой войны, когда он был разграблен и сожжён хорватами.

После Переселения сербов 1690 года большинство братии Витовницы отправляется в Бешеново, а меньшая часть присоединяется к монахам Раваницы в городе Сентандрея (на территории современной Венгрии). Несколько лет спустя, когда обстановка стала спокойнее, несколько монахов вернулось в Витовницу.

Посланник митрополита Карловацкого в 1733 году посетил Витовницу, в то время там жили два монаха.

Когда в 1739 году Австрия снова потерпела поражение в войне, монастырь опять пустеет, Витовницкие монахи снова уходят в Бешеново. Для монастыря наступают тяжёлые дни. Вплоть до Первого сербского восстания в исторических источниках не было упоминаний о Витовнице.

Монастырь в XIX веке – время обновления с процветания 
Во время Первого сербского восстания монастырь был полностью разрушен и сожжён турками в отместку за участие в восстании местного населения.

После Второго сербского восстания начинается обновление монастыря Витовница.

В середине XIX века благодаря трудам витовницких монахов Стефана Михайловича, Симеона Николича и в особенности Стефана Бойовича обитель переживает период расцвета.

Игумен Стефан Бойович до сих пор остаётся в памяти народа как символ обновления Витовницы в XIX веке.

Предположительно к 1856 году был заново отстроен весь монастырский комплекс. Улучшение материального положения монастыря позволило построить в 1861 году за его счёт начальную школу в селе Витовница.

Игумен Мефодий 
Игуменом монастыря Витовница в период с 1896 до 1902 годов был архимандрит Мефодий (Живота) Милованович.

Игумен Мефодий продолжил обустраивать монастырь. Он был весьма трудолюбив, имел предпринимательские способности и много сделал для Витовницы и монастырского хозяйства.

Будучи игуменом, он в 1897 году основал Общество пчеловодов Сербии и газету «Пчелар», которая выходит и сегодня. Печатаясь в газете «Пчелар», проявил себя как выдающийся теоретик и полемист. Развитие пчеловодства в восточной части Сербии — во многом его заслуга.

Перед тем, как его назначили игуменом Витовницы, он был священником, служил в Шетоне, Раброво и Валево. Овдовев, в 1895 году он принимает монашество и встаёт во главе монастыря Витовница.

Начиная с 1902 года, игумен Мефодий редактировал газету «Беседник». Также он написал три книги о Святой горе Афон и Хиландаре.

Наряду с многолетним служением Богу и народу, он также дал своему отечеству отличного воина. Его сын  был генералом сербской армии и главой Генштаба.

Первая половина XX века – Витовницкая катастрофа 
Процветание монастыря длились недолго. Во время Первой мировой войны – в 1915-1918 годах – окрестности Витовница и города Петровац на Млави были частью болгарской оккупационной зоны. Болгары отвели в лагерь витовницкого игумена Исаию Богдановича и там его убили. После этого болгарские солдаты вывезли из монастыря ценные богослужебные предметы и угнали скот. Возле северной стены Витовницы находилась рака с мощами неизвестного святого Синаита; оккупанты ограбили и ее.

Монастырь так и не оправился от этого удара, нанесенного в Первую мировую войну, а на подходе уже были новые бедствия – Вторая мировая война и коммунистический режим.

В отместку за нападение на немецкий патруль вблизи монастыря Витовница  фашистские оккупационные власти сожгли все монастырские строения, кроме церкви. Все братские корпуса, хозяйственные постройки и всё, что с большим трудом отстраивали на протяжении XIX века, было сожжено немцами в 1943 году. Братия спаслась, укрывшись в окрестных лесах. Но немцы схватили витовницкого иеродиакона Аввакума Момчиловича и конвоировали его в лагерь на Банице (Белград), где и убили.

Когда в 1945 году к власти пришли местные сельские коммунисты, они убили оставшуюся братию и отобрали у монастыря все имущество. Жители села Витовница, коммунисты, убили игумена Витовницы Мардария (Здравковича) и иеромонаха Савву (Маркович), которому было всего 33 года.

Таким образом, во Вторую мировую войну монастырь Витовница лишился и братии, и всех построек.

Вторая половина XX века – тяжелый и упорный труд по восстановлению монастыря 

В 1946 году в опустошённый и сожжённый монастырь решением тогдашних церковных властей отправляют иеромонаха Хризостома. Он был возведён в сан игумена. В тяжелейших условиях, без крыши над головой, иеромонах Хризостом начинает обновление монастыря. Именно ему принадлежит заслуга в том, что монашество в Витовнице в эти бедственные времена вообще сохранилось.

В 1955 году из Косова в свою родную Браничевскую епархию возвращается Святой Фаддей Витовницкий. Его назначают игуменом монастыря Горняк неподалёку от Витовницы. Святой Фаддей, кроме восстановления Горняка, участвует и в восстановлении Витовницы, а позднее становится её игуменом.

Благодаря игуменам Витовницы послевоенного периода: Хризостому, Феодору, Фаддею и Лазарю монастырь был восстановлен вопреки огромным лишениям, которые он претерпел за первую половину XX века.

Святой Фаддей Витовницкий 
Святой Фаддей Витовницкий родился в день святого апостола Фомы 6 октября 1914 года в селе Витовница, что в восточной Сербии, которое расположено всего за километр от  самого монастыря Витовница.

В 1932 году он уходит в монастырь Мильково и становится послушником. Настоятель монастыря – русский схиархимандрит Амвросий (Курганов) произвёл большое впечатление на Святого Фаддея, - тогдашнего послушника Томислава.

Год спустя, в 1933 году, игумен Амвросий упокоился молодым, за год до своего 39-летия, и братия перешла в другие монастыри. Часть монахов переселилась в монастырь Горняк, где также был русский игумен, с ними был и послушник Томислав, будущий святой Фаддей Витовницкий.

В 1935 году, в Горняке, Фаддей Витовницкий был пострижен в монахи и в 1937 году рукоположен в священники.

Беседуя с русскими монахами в Мильково и Горняке, он хорошо изучил русский язык. Святой Фаддей Витовницкий хорошо говорил, читал и писал по-русски. В то время существовало мало произведений отцов церкви, переведённых на сербский язык, и Святой Фаддей переводил с русского языка на сербский избранные труды для своей братии. Святой Фаддей питал очень большую любовь к русскому народу.

Чтобы Фаддей завершил монашеское обучение, монастырь Горняк послал его в монастырь Раковица.

В 1939 году монастырь Печская Патриархия, что в Косове, попросил Патриарха Димитрия  прислать в помощники одного иеромонаха. И Патриарх выбрал иеромонаха Фаддея, как самого младшего ученика духовной семинарии монастыря Раковица.

С 1939 до 1955 года, с перерывами, иеромонах Фаддей пребывает в Косове. Во время Второй мировой войны он находился в Витовнице.

С 1947 года иеромонах Фаддей становится настоятелем монастыря Печская Патриархия.

Власти помешали ему находиться в Косове, и в 1955 году он возвращается  в родную Браничевскую епархию, к епископу Хризостому, который ставит его настоятелем монастыря Горняк. Тогда же Святой Фаддей берёт на себя  духовное окормление  и  монастыря Витовница.

В 1962 году он становится игуменом монастыря Витовницы. В Браничеву монахов и священников не хватало, и Святой Фаддей служил и в других монастырях и приходах Браничевской епархии.

Упокоился он в 2003 году. Верующими признан современным святителем, а место его захоронения - в монастыре Витовницы стало  местом паломничества.

Галерея 

Монастыри Браничевской епархии
Православные монастыри Сербии